Puchar Jugosławii w koszykówce mężczyzn – rozgrywane cyklicznie krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane przez Jugosłowiańską Federację Koszykówki dla jugosłowiańskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Jugosławii – rozgrywki w hierarchii ważności, w jugosłowiańskiej koszykówce. W latach 1959–1992 brały w nim udział zespoły Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, a w latach 1992–2002 Federalnej Republiki Jugosławii. Turniej nie został rozegrany w 1961 roku, a następnie zawieszono go w latach 1963–1968.

Zwycięzcy (1959–2002) 

 .....1959  ŽKK Lublana
 .....1960  OKK Beograd
 .....1961 Nie rozegrano
 .....1962  OKK Beograd
 1963-68 Nie rozgrywano
 1968-69  Lokomotiw
 1969-70  Zadar
 1970-71  Crvena Zvezda
 1971-72  Jugoplastika
 1972-73  Crvena Zvezda

 1973-74  Jugoplastika
 1974-75  Crvena Zvezda
 1975–76  Radnički Belgrad
 1976-77  Jugoplastika
 1977-78  Bosna
 1978-79  Partizan
 1979-80  Cibona
 1980-81  Cibona
 1981-82  Cibona
 1982-83  Cibona

 1983-84  Bosna
 1984-85  Cibona
 1985-86  Cibona
 1986-87  IMT
 1987-88  Cibona
 1988-89  Partizan
 1989-90  Jugoplastika
 1990-91  Pop 84
 1991-92  Partizan
 1992-93  OKK Beograd

 1993-94  Partizan
 1994-95  Partizan
 1995-96  Budućnost
 1996-97  FMP
 1997-98  Budućnost
 1998-99  Partizan
 1999-00  Partizan
 2000-01  Budućnost
 2001-02  Partizan

Finały

Tytuły zdobywców Pucharu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii według klubu

Tytuły zdobywców Pucharu Federalnej Republiki Jugosławii według klubu

Zobacz też 
 Prva savezna košarkaška liga
 Puchar Serbii w koszykówce mężczyzn
 Liga Adriatycka

Bibliografia 
 

Koszykówka w Jugosławii